Team Specialized bezeichnet
 im Frauenradsport das Team Specialized-lululemon
 im Männerradsport das Team Specialized Concept Store